Khi¹ Orionis (χ¹ Ori / 54 Orionis) és un estel a la constel·lació d'Orió de magnitud aparent +4,41.
 Khi² Orionis (χ² Orionis / 62 Orionis / HD 41117) és un estel a la constel·lació d'Orió de magnitud aparent +4,65.